FTC Fiľakovo je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Fiľakovo. Založen byl v roce 1908 pod názvem Füleki Haladás ATC. Od sezóny 2016/17 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Střed.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu FTC Fiľakovo.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1908 – Füleki Haladás ATC (Füleki Haladás Atlétikai Torna Club)
 1912 – Füleki AC (Füleki Atlétikai Club)
 1914 – Füleki FC (Füleki Football Club)
 1920 – Füleki TC (Füleki Torna Club)
 1940 – Füleki VKSE (Füleki Vasutas Kultúr Sport Egyesület)
 1943 – Füleki Vasutas SC (Füleki Vasutas Sport Club)
 1945 – ŠK Závody Fiľakovo (Športový klub Závody Fiľakovo)
 1949 – TJ Sokol Kovosmalt Fiľakovo (Telovýchovná jednota Sokol Kovosmalt Fiľakovo)
 1950 – ZŠJ Fiľakovo (Základná športová jednota Fiľakovo)
 1951 – DŠO Kovosmalt Fiľakovo (Dobrovolná športová organizacía Kovosmalt Fiľakovo)
 1953 – TJ Spartak Fiľakovo (Telovýchovná jednota Spartak Fiľakovo)
 1960 – TJ Kovomier Fiľakovo (Telovýchovná jednota Kovomier Fiľakovo)
 1992 – TJ FTC Fiľakovo (Telovýchovná jednota FTC Fiľakovo)
 1993 – FTC Fiľakovo

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1938–1939: Felvidéki kupa – sk. Északi
 1939–1940: Nemzeti bajnokság II – sk. Felvidéki
 1941–1942: Felvidéki kerület – sk. Mátravidéki (I. osztály)
 1942–1944: Nemzeti bajnokság III – sk. Mátravidéki
 1962–1968: Krajský přebor – sk. Střed
 1968–1973: I. A trieda  – sk. B
 1973–1974: I. B trieda  – sk. D
 1974–1979: I. A trieda  – sk. B
 1979–1981: Krajský přebor – sk. Střed
 1981–1983: Divize – sk. Střed
 1983–1987: Divize – sk. Střed „B“
 1987–1990: 2. SNFL – sk. Východ
 1990–1993: Divize – sk. Střed
 1993–1996: 4. liga 
 1996–2000: 4. liga  – sk. Jih
 2000–2002: 5. liga  – sk. D
 2002–2004: 4. liga  – sk. Jih
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2014: 5. liga  – sk. Jih
 2014–2016: 4. liga  – sk. Jih
 2016–: 3. liga – sk. Střed

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1908